Cinnamo – re dei Parti nel 37
 Giovanni Cinnamo  (1145 circa – 1190 circa) – storico bizantino
 Joshua Cinnamo (1981) – atleta paralimpico statunitense